Jürgen Welp ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Welp (Fußballspieler) (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Welp (Rechtswissenschaftler) (1936–2014), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer